Első Filat-kormány, 2009. szeptember 25. és 2011. január 14. között.
 Második Filat-kormány, 2011. január 14-től.